Киевский поход Болеслава I — эпизод междоусобной войны на Руси сыновей Владимира I Святополка Окаянного и Ярослава Владимировича (Мудрого). Святополк для возвращения занятого Ярославом Киева приводит на Русь поляков.

История 

В 1013 году дочь польского короля Болеслава I вышла замуж за Святополка, князя туровского.
Вместе с невестой к Святополку прибыл колобрежский епископ Рейнберн, который настраивал туровского князя на восстание против отца, киевского князя Владимира. Князь Владимир заключил Святополка вместе с женой и епископом Рейнберном в темницу. В том же 1013 году польский король Болеслав с немецкими и печенежскими наёмными отрядами двинулся на Русь и произвёл опустошения. Но успеха Болеслав не добился. По сообщению Титмара Мерзебургского, Святополк бежал из тюрьмы только после смерти отца.

15 июля 1015 года умер киевский князь Владимир, и началась борьба за власть его наследников Святополка, Ярослава, Бориса и Глеба, в ходе которой двое последних были убиты. Тогда в 1016 году Ярослав двинулся с войском против Святополка и в конце 1016 года разбил его под Любечем. Святополк был вынужден бежать в Польшу, где попросил короля, своего тестя, о помощи.

В 1018 году польский король Болеслав I Храбрый, свободный от войны на западе после Будишинского мира, двинулся на Волынь против Ярослава Владимировича. Войско Болеслава, помимо поляков, включало 300 немцев, 500 венгров и 1000 печенегов. Ярослав, собрав русь и варягов, пошёл навстречу Болеславу и Святополку и встретил их на берегу Буга. Поляки внезапно форсировали реку и начали битву, когда Ярослав ещё не успел собрать войско. Болеслав и Святополк разбили Ярослава, и он бежал в Новгород всего с четырьмя мужами.

Овладев Киевом, Болеслав, вместо того чтобы передать правление Святополку, сам сделал попытку править русской землёй, а дружину разослал по окрестным городам на покорм. Святополк, против ожиданий лишённый власти, велел своим сторонникам избивать поляков. Киевляне восстали, и Болеслав вынужден был оставить Киев, но смог захватить с собой всю княжескую казну и всех сестёр Ярослава. Болеслав также удержал за собой червенские города.

Святополк начал княжить в Киеве, но Ярослав вновь набрал варягов и пошёл во второй раз против своего брата. Без помощи поляков Святополк не мог противостоять Ярославу и в этот раз бежал к печенегам.

Интересные факты 
В 1043 году, спустя 25 лет, при заключении мира Казимир I Восстановитель вернул Ярославу 800 русских пленных, захваченных в 1018 году.

В 1069 году правнук Болеслава I Болеслав II Смелый также предпринял поход на Киев, аналогичный по причинам и последствиям.

См. также 
 Киевское восстание 1018 года
 Польский поход Ярослава Мудрого

Примечания 

Русско-польские войны
Войны Древней Руси
Войны XI века
Печенеги
1018
1018 год
Междоусобная война на Руси (1015—1019)